Moufang ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Moufang (1817–1890), Diözesanadministrator des Bistums Mainz
 David Moufang (* 1966), auch als Move D bekannter deutscher Komponist, Klangkünstler und Musiker
 Eugen Moufang (1889–1967), promovierter Jurist
 Franz Moufang (1893–1984), promovierter Jurist, Leiter des Friedensgerichts und Friedensrichter in Heidelberg, Kulturreferent von 1945 bis 1951 ebenda, danach Rechtsrat der Stadt Heidelberg, später Stadtoberrechtsrat
 Nicola Moufang (1886–1967), Direktor der Majolika Manufaktur in Karlsruhe, danach Künstlerischer Leiter der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Berlin
 Ruth Moufang (1905–1977), deutsche Mathematikerin
 Wilhelm Moufang (1895–1989), promovierter Jurist, Schriftsteller 

Siehe auch:
 Moufang-Ebene
 Moufang-Identitäten
 Moufang-Loop, siehe Quasigruppe